Оно́пко — українське прізвище, утворене від Оноп — народної форми канонічного імені Онуфрій. Відомі носії:

 Онопко Віктор Савелійович — колишній російський футболіст українського походження, захисник та фланговий півзахисник.
 Онопко Сергій Савелійович — колишній радянський і український футболіст, півзахисник, молодший брат Віктора Онопка.
 Онопко Сніжана Дмитрівна — українська фотомодель, що увійшла до Топ-10 найуспішніших моделей світу.

Українські прізвища